Chiłok – miasto w Rosji, w Kraju Zabajkalskim. W 2010 roku liczyło 11 539 mieszkańców.

Warunki naturalne

Klimat

Przypisy 

Miasta w Kraju Zabajkalskim